2 miejscowości w Polsce: 
 Szczeglin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Szczeglin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica

Zobacz też: Nowy Szczeglin, Szczeglin Poduchowny